Суперліга Данії сезону 2018—2019 — 29-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Титул чемпіона здобув Копенгаген.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 
Відбір

Фінал 

| colspan="3" style="background: #FCC; text-align: center;" | 31 травня 2019

|}

Плей-оф за право грати у Суперлізі у наступному сезоні

Примітки

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway 

2019
Данія
Данія
2018 у Данії
2019 у Данії